Зонис — еврейская фамилия.

 Зонис, Борис Яковлевич (1950—2001) — учёный-медик (кардиолог и патофизиолог), сын Я. М. Зониса.
 Зонис, Марвин (Marvin Zonis, род. 1936) — американский экономист и политолог, специалист по политической экономике Ближнего Востока.
 Зонис, Марина Марковна — автор книг по маркетологии и менеджменту.
 Зонис, Семён Александрович — советский химик-органик и педагог-методист, автор учебников по органической химии, доктор химических наук.
 Зонис, Юлия Александровна (род. 1977) — писатель-фантаст.
 Зонис, Яков Михайлович (?—2008) — советский и российский пульмонолог, бальнеолог и аллерголог, доктор медицинских наук.